La saison 1933-1934 du Championnat d'Italie de football est la trente-quatrième édition du championnat italien de première division.  

Lors de cette saison, le Juventus Football Club tente de conserver son titre de champion d'Italie face aux dix-sept meilleurs clubs italiens lors d'une série de matchs se déroulant sur toute l'année.
Les dix-huit participants au championnat sont confrontés à deux reprises aux dix-sept autres.

Le Juventus Football Club, terminant en tête du classement au terme de la saison, conserve son titre et est sacré champion d'Italie pour la sixième fois de son histoire.

Les 18 clubs participants 

 US Alessandria
 Ambrosiana-Inter
 AGC Bologne
 Brescia Calcio
 Casale FBC
 AC Fiorentina
 Genova 1893
 Foot-Ball Club Juventus
 SS Lazio
 US Livourne
 Milan Football Club
 AC Naples
 AS Rome
 US Palerme
 Calcio Padova
 US Pro Vercelli
 Foot Ball Club Torino
 US Triestina Calcio

Compétition

Classement 

Le classement est établi sur le barème de points suivant :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 points
 Défaite, forfait ou abandon du match : 0 point

Pour départager les égalités (pour le titre ou la relégation), les équipes jouent une (ou plusieurs si elles sont plus de 2) rencontres d'appui sur terrain neutre. En cas de match nul, c'est l'équipe qui a la meilleure différence de buts au classement général qui est déclarée vainqueur. 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Bilan de la saison

Meilleurs buteurs

Voir aussi

Article connexe 
 Championnat d'Italie de football

Lien externe 
  RSSSF

Championnat d'Italie de football
Championnat Italie Football 1933-1934 Serie A
Championnat Italie Football 1933-1934 Serie A
Italie
Italie